Prins Bernhardlaan (Alkmaar), een laan in Alkmaar
 Prins Bernhardlaan (Baarn), een laan in het prins Hendrikpark van Baarn in de Nederlandse provincie Utrecht
 Prins Bernhardlaan (Haarlem), een laan in Haarlem
 Prins Bernhardlaan (Soest), een straat in Soest in de Nederlandse provincie Utrecht
 Prins Bernhardlaan (Utrecht), een laan in Utrecht